Tectacervulus är ett släkte av svampar. Tectacervulus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tectacervulus